Cara est un nom propre.

Patronyme 

 Cesare De Cara (1835-1905), prêtre, écrivain et orientaliste italien ;
 Irene Cara (1959-2022), actrice et chanteuse américaine ;
 Jean-Paul Cara (né en 1940), chanteur et compositeur français ;
 Marchetto Cara (vers 1470 – vers 1525), compositeur italien de la Renaissance ;
 Monique Cara, journaliste, animatrice et productrice française ;
 Vincent Cara (né en 1974), dessinateur français de bande dessinée.

Pseudonyme 
 Cécilia Cara (née en 1984), chanteuse et comédienne française ;

Prénom 
 Cara Santana, actrice, productrice et scénariste américaine.

Toponyme 

 Cara, île d'Écosse ;
 Cara, mont volcanique du Cap-Vert ;
 Communauté d'agglomération Royan Atlantique, en France.

Autre 
 Cara, personnage du roman L'Épée de vérité ;
 Cara est un roman d'Hector Malot publié en 1878 ;
 Cara, langue amérindienne disparue et parlée autrefois en Équateur.

Voir aussi